Griselinia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter.

Griselinia ingår i familjen Griseliniaceae. 

Griselinia är enda släktet i familjen Griseliniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Araliaordningen
Griselinia